Нижче наведено список 195 муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна.

Тарн і Гаронна